Allo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Allo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Allo är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Los Picos de Montejurra,  meter över havet,  km norr om Allo. Runt Allo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Estella-Lizarra,  km norr om Allo. Trakten runt Allo består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra